Craigia är ett släkte av malvaväxter. Craigia ingår i familjen malvaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malvaväxter
Craigia